Ла Пуерта Роха има више значења:

 Ла Пуерта Роха (Тамуин), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Пуерта Роха (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Пуерта Роха (Исла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику